Eerste klasse (1923/1924) był 24. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Belgii. W rozgrywkach brało udział 14 zespołów. Tytułu nie obroniła drużyna Union St-Gilloise. Nowym mistrzem Belgii został zespół Beerschot AC.

Tabela końcowa

Baraż o utrzymanie 
 18 maja 1924:ARA Gent – RC Mechelen 5 – 0

Zespół ARA Gent utrzymał się w Eerste klasse, natomiast drużyna RC Mechelen z niej spadła.

Zobacz też 
 Eerste klasse

Bibliografia 
 
 
 

1923 w Belgii
1923 w piłce nożnej
1924 w Belgii
1924 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Belgii